Norte kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Norte (berg), 
 Nunatak Norte, 
 Norte (kulle), 
 Norte (udde), 
 Norte (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar